Эджи Уилсон (; род. 8 мая 1994, Нептьюн-Тауншип, Нью-Джерси, США) — американская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 800 метров. Чемпионка мира в помещении 2022 года, призёр чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. Чемпионка мира среди юниоров (2012). Чемпионка мира среди девушек до 18 лет (2011). Многократная чемпионка США. Участница Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

Биография 
Начала заниматься лёгкой атлетикой в девять лет вслед за своей младшей сестрой. В школе также увлекалась баскетболом и футболом. В 16 лет смогла отобраться на юниорский чемпионат мира в беге на 800 метров: благодаря двум личным рекордам (в полуфинале и финале) ей удалось занять пятое место среди участниц, которые были старше на два-три года.

С 2011 года тренируется под руководством Дерека Томпсона в клубе Juventus Track Club.

Выиграла юношеский чемпионат мира 2011 года с лучшим результатом в карьере (2.02,64), несмотря на травму лодыжки, полученную за месяц до соревнований. Спустя год вновь улучшила личный рекорд и стала чемпионкой мира среди юниоров в беге на 800 метров — 2.00,91.

В начале 2013 года подписала профессиональный контракт с компанией Adidas. В том же сезоне добилась первых взрослых успехов в карьере: выиграла зимний чемпионат страны и стала третьей летом. На чемпионате мира вышла в финал, где заняла шестое место с новым юниорским рекордом страны — 1.58,21.

В 2014 году в составе сборной США выиграла эстафету 4×800 метров на эстафетном мировом первенстве на Багамах с национальным рекордом 8.01,58.

На чемпионате мира в помещении 2016 года завоевала серебряную медаль на дистанции 800 метров, уступив только Франсине Нийонсабе из Бурунди.

Участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где завершила выступления на стадии полуфинала.

Окончила Университет Темпл с дипломом в области кинезиологии.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Эджи Уилсон на сайте Федерации лёгкой атлетики США
 
 Профиль Эджи Уилсон на сайте all-athletics.com

Бегуны на средние дистанции США
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике